Betty Parris – personaggio storico statunitense
 Debbie-Ann Parris – ex ostacolista e velocista giamaicana
 James Parris, noto come Ivan Koloff – wrestler canadese
 Leonel Parris – calciatore panamense
 Michael Anthony Parris – ex pugile guyanese
 Nikita Parris – calciatrice inglese
 Philip Parris Lynott – bassista, cantante e chitarrista irlandese
 Samuel Parris – predicatore inglese
 Teyonah Parris –attrice e produttrice cinematografica statunitense